Achille Ratti (1857-1939), pape sous le nom de . 
La médaille  est une distinction remise par l'Académie pontificale des sciences.